Рашба:
 Рашба, Эммануил Иосифович (род. 1927) — советский физик, открывший эффект Рашбы.

РАШБА
 Самсон бен-Авраам, или Рашба из Фалеза, что неверно понимается как «Рашба с горы» (ок. 1150—1230) — французский тосафист.
 Шломо бен Адерет, или Рашба (1235—1310), — еврейский учёный из Барселоны.

См. также 
 Рашбам